Hong Kong Asian Sevens 2016 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Hong Kong Asian Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 2–3 września 2016 roku na Hong Kong Football Club Stadium w Hongkongu będąc pierwszym turniejem sezonu 2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Hong Kong Football Club Stadium zawody były pierwszym turniejem sezonu 2016 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach dwóch czterozespołowych grup, po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do półfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Plate. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na rankingu z poprzedniego roku.

W pierwszym dniu niepokonane były zespoły Chin i Hongkongu, przy czym ten drugi nie oddał grupowym przeciwnikom choćby punktu, złożona z niedoświadczonych, uniwersyteckich zawodników reprezentacja Japonii nie awansowała natomiast do półfinałów. W turnieju triumfowali reprezentanci Hongkongu w finałowym pojedynku pokonując Sri Lankę. Najwięcej punktów w turnieju (45) zdobył przedstawiciel triumfatorów Benjamin Rimene, w klasyfikacji przyłożeń z sześcioma zwyciężył Koreańczyk Kim Sung-soo.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2016
Hong Kong Asian Sevens